Макото Хасебе () е японски футболист.

Национален отбор 
Записал е и 95 мача за националния отбор на Япония.

Външни препратки 
 National Football Teams

Японски футболисти
Футболисти на ФК Нюрнберг
Футболисти на ФФЛ Волфсбург
Футболисти на Айнтрахт Франкфурт